Charlotte Prodger (née en 1974), artiste et réalisatrice britannique
 George Prodgers (1892-1935), joueur canadien de hockey sur glace 
  (né en 1935), joueur de cricket anglais
  (né en 1967), auteur et historien britannique